Le mot Caraïbes ou Caraïbe indifféremment au singulier ou au pluriel peut désigner :

Géographie 
 les Caraïbes, région du globe englobant à la fois les îles caraïbes et les régions continentales américaines entourant la mer des Caraïbes (y compris la presqu’île du Yucatan au Mexique, les côtes du nord de la Colombie, le Venezuela, jusqu’au plateau des Guyanes et le Nord-Est du Brésil, ou plus rarement le golfe du Mexique et la Floride) ;
 la mer des Caraïbes ;
 les îles Caraïbes ou Antilles (qui désignent l’ensemble des îles de la mer des Caraïbes) ; les Bahamas et parfois aussi les Bermudes (îles britanniques de l'Atlantique proche du tropique) et les Keys (l'archipel floridien plutôt situé dans le golfe du Mexique) ;
 la plaque tectonique caraïbe qui contient la plus grande partie de cette région délimitée par la mer de même nom, et est à l’origine de la formation de la majorité des îles qui la cernent.
 la pointe Caraïbe, un cap de Guadeloupe.

Culture
 le peuple caraïbe, un peuple amérindien ayant donné son nom à la région ;
 les langues caribes ou caraïbes, langues indigènes du nord de l’Amérique du Sud parlées dans cette région.
 la série de films Pirates des Caraïbes, avec Johnny Depp, Orlando Bloom et Keira Knightley.

Botanique 

 un chou caraïbe, tubercule comestible (xanthosoma sagittifolium ou Colocasia esculenta), cultivé et consommé aux Antilles, aussi appelé madère, malanga et taro. 
 un songe caraïbe, plante cultivée dans les jardins pour éloigner le mauvais sort.

Autre 

 un panier caraïbe, récipient en vannerie, formé de deux boîtes sans fond se refermant l'une sur l'autre, servant au rangement des vêtements et du linge et pouvant se transporter comme une valise.

Voir aussi

Notes et références